Ascension (eiland), een eiland in de Atlantische Oceaan
Ascension (comic), de titel van een comicreeks (1997-2000)
Ascension (album), een album van saxofonist John Coltrane
Ascension (2018), Amerikaanse film uit 2018
Ascension (miniserie), een sciencefiction miniserie uit 2014
 Ascension, een katholieke organisatie waar priester Mike Schmitz bij betrokken is
 Ascension, het Franse en Engelse woord voor Hemelvaartsdag

Zie ook 
Asuncion